Pomník Karla Marxe je pojmenování pro několik soch/pomníků/památníků v těchto místech:

 Pomník Karla Marxe (Chemnitz) – busta na budově místní organizace Sjednocené socialistické strany Německa
 Pomník Karla Marxe (Karlovy Vary) – socha v parku v ulici Petra Velikého (i busta již zaniklá)
 Pomník Marxe a Engelse (Šanghaj) – sousoší Marxe a Engelse ve veřejném parku v Šanghaji
 Pomník Karla Marxe (Trevír) – socha v Trevíru, dar z Číny